Příjmení Carpentier má více nositelů:

 Alejo Carpentier (1904 – 1981), kubánský spisovatel a muzikolog
 Jules Carpentier (1851 – 1921), francouzský technik